Такэси (猛, 武, 武史, 健, 毅) —  группа японских омофонных мужских имён:

 Такэси Амэмия (род. 1935) — японский экономист.
 Такэси Аоно (1936—2012) — японский сэйю.
 Такэси Кайко (1930-1989) — японский писатель и публицист.
 Такэси Канэсиро (род. 1973) — азиатский актёр.
 Такэси Китано (род. 1947) — японский кинорежиссёр и актёр.
 Такэси Кодайра (1939—1992) — японский литератор.
 Такэси Кусао (род. 1965) — японский мангака.
 Такэси Обата (род. 1969) — японский мангака.
 Такэси Окада (род. 1956) — японский футболист и тренер.
 Такэси Урата (1947—2012) — японский астроном.
 Пол Такэси Фудзи (род. 1940) — американский боксёр японского происхождения.
 Такэси Фудзии (род. 1970) — японский сёгист.
 Такэси Хонда (род. 1981) — японский фигурист.

Японские мужские имена
Страницы значений:Тёзки